Михаил Кучинский:
 Кучинский, Михаил Иванович (1911—1995) — Герой Советского Союза.
 Кучинский, Михаил Людвигович (? — ?) — советский футболист.